Thomas Thynne, I marchese di Bath – politico inglese
 Thomas Thynne, I visconte Weymouth – politico inglese
 Thomas Thynne, II marchese di Bath – politico inglese
 Thomas Thynne, II visconte Weymouth – politico inglese
 Thomas Thynne, V marchese di Bath – politico inglese